Cropwell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cropwell (Alabama)
 Cropwell (New Jersey)